Ая́з Мирсаи́дович Гиля́зов (; 1928—2002) — татарский, советский и российский писатель. Народный писатель Республики Татарстан (1993), лауреат Государственной премии Татарской АССР имени Габдуллы Тукая.

Биография 
Аяз Гилязов родился 17 января 1928 года в селе Чукмарлы (ныне в Сармановском районе Татарстана) ,в семье учителя. Детство провёл в деревне Верхний Багряж (Заинский район).

Получил неполное среднее образование в местной школе. Вернулся в родной район, где окончил Сармановскую среднюю школу. В 1948 году поступил в Казанский государственный университет.

В 1950 году был арестован и сослан в карагандинский лагерь, где содержались даже лауреаты Сталинских премий. Там Гилязов находился пять лет. В 1955 году был реабилитирован.

После освобождения вернулся в Казань и продолжил учёбу. Через полтора года начал сотрудничать с журналами «Чаян» и «Азат хатын». Стал редактором отдела прозы журнала «Совет эдэбияты» (сейчас «Казан утлары»).

В 1963 году окончил Высшие литературные курсы при СП СССР. После этого стал считаться профессиональным писателем.
Писал рассказы, очерки, фельетоны, статьи. Позднее, излюбленным жанром Гилязова стала повесть.

Аяз Гилязов скончался 13 марта 2002 года.

Личная жизнь 
Женился Аяз Мирсаидович ещё в 1950-х годах. В семье Аяза Гилязова и Накии ханум выросло три сына. Известный писатель часто с гордостью говорил: «Кто ещё из писателей для татарского народа вырастил таких троих сыновей?» .

 Первенец Искандер родился 31 августа 1958 года. Он окончил историко-филологический факультет того же университета, что и его отец. Стал известным учёным, возглавил кафедру истории татарского народа КГУ. В последнее время активно занимается изучением истории татарской диаспоры и эмиграции XIX—XX вв. Женат, имеет двух дочерей, Галию и Миляушу.
 Мансур Гилязов пошёл по стопам отца и стал драматургом. Пишет киносценарии. Имеет также специальность архитектора. Влюбился с первого взгляда и женился на своей избраннице. Они подарили Аязу Мирсаидовичу троих внуков, которых зовут Зифа, Муса, Арман..
 Младший сын, Гилязов Рашат Аязович, занимается предпринимательством и, как и его отец, имеет трех сыновей.

Литературная деятельность 
Писать Аяз Гилязов начал ещё в университете. Активно стал заниматься литературной деятельностью после освобождения из лагерей. Он публиковал в журналах рассказы, очерки, фельетоны, статьи. В 1958 году написал Аяз написал свою первую повесть «Их было четверо»..

Начиная с 1950-х годов его пьесы стали появляться на сцене театра рядом с произведениями его современников X. Вахитова, Ш. Хусаинова, И. Юзеева, Д. Валеева, Т. Минуллина, H. Фаттаха.

Интересовался произведениями молодых писателей. Давал положительную оценку повести Разиля Валеева «Собачье сердце».

Прославившим его жанром стали повести, в которых он затрагивал острые проблемы современности. Одна за другой вышли «Три аршина земли», «Жемчужина Зая», «В середине», «Весенние караваны», «Любовь и ненависть». Произведения Гилязова отличаются удивительно ярким, мелодичным и естественным языком написания.

Откликаясь на социальные проблемы, вставшие перед татарским народом в 1980-х, остро почувствовав гибель своих исторических корней в процессе урбанизации, Аяз Гилязов, а также его соратники на литературном поприще Мухаммад Магдеев, Вакиф Нуруллин, Рафаэль Тухватуллин, продолжили разрабатывать в своём творчестве деревенскую прозу.

В повести «Взлетел петух на плетень» Гилязов снова исследует духовное состояние современной татарской деревни, подчёркивая своеобразие национальной психологии и с горечью осознавая, что корысть, зависть, жадность, погоня за материальными благами проникли и в жизнь деревни и сознание её жителей.

Главным прототипом в его произведениях был он сам, в судьбе положительных героев отражена и его судьба. Естественно, литературные герои, зачастую, образы собирательные. Но всё же, большей частью, писал о своей судьбе.

Тема сталинских лагерей также находила отражение в творчестве татарских писателей. Она раскрывается у Аяза Гилязова в рассказе «Давайте помолимся», а также его современников, Ибрагима Салахова («Колымские рассказы»),Факиля Сафина («Обманчивый рассвет»).
Несмотря на то, что при жизни Аяз Гилязов имел хорошее отношение со стороны власти — у него была и Тукаевская премия, и Госпремия Российской Федерации, и звание народного писателя, о многом он не мог тогда говорить открыто в силу объективных причин.

В 2000-х годах друг семьи Гилязовых, ныне член Союза писателей Татарстана, Фатих Кутлу, перевёл повесть «Три аршина земли» на турецкий язык. Турецкое издание вышло в свет в 80-ю годовщину со дня рождения Аяза Гилязова.  В Турции повесть приняли очень тепло. Некоторые стали называть Гилязова татарским Стендалем. 
Кутлу работал над переводом ещё одной повести Аяза Мирсаидовича — «В пятницу вечером».

После смерти писателя осталось много неопубликованных писем, как личных, так и профессиональных. Права на публикацию он завещал своей жене Гилязовой Накие Ильгаметдиновне.

Похоронен на Татарском кладбище в Казани.

Избранные произведения 
 «Их было четверо» (1958)
 «Три аршина земли» (1963)
 «Жемчужина Зая» (1963)
 «В середине» (1969)
 «За околицами луга зеленые» (1970)
 «Сумерки» (1971)
 «Весенние караваны» (1972)
 «Диляра» (1973)
 «Любовь и ненависть» (1976)
 «Потерянный день» (1976)
 «В пятницу вечером» (1980)
 «Взлетел петух на плетень» (1981)
 «В чьих руках топор?» (1989)

Награды и звания 
 заслуженный деятель искусств ТАССР (1978 — за заслуги в области литературы и искусства)
 Государственная премия Татарской АССР имени Габдуллы Тукая (1983 — за повести «В пятницу вечером» и «Взлетел петух на плетень»)
 заслуженный деятель искусств РСФСР (1985)
 Государственная премия РСФСР имени М. Горького (1987 — за сборник повестей «При свете зарниц»)
 народный писатель Республики Татарстан (1993 — за большие заслуги в развитии татарской литературы)

Примечания

Ссылки 
 Гилязов Аяз Мирсаидович 
 Аяз Гилязов. Большой энциклопедический словарь
 Аяз Гилязов Татарская электронная библиотека 
 Аяз Гилязов в Татарской электронной библиотеке 
 Аяз Гилязов Энциклопедия Кирилла и Мефодия
 [dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/102914 Аяз Гилязов на Академик.ru]
 Лента Казани — Аяз Гилязов
 «Татарский мир» Интервью Искандера Гилязова
 Татар-информ Интервью Мансура Гилязова
 «Вечерняя Казань» Интервью Фатиха Кутлу
 «Аяз Гилязов для меня — солнце» 
 Татар-информ «В Татарстане проходят съемки фильма „Три аршина земли“»
 «Челнинская неделя» «Кино по Гилязову» 
 «Время и деньги» — Состоялась премьера инсценировки М.Гилязова по повести Аяза Гилязова «Яра»

Писатели-соцреалисты
Писатели Татарстана
Татарские писатели
Крестьянские писатели
Члены Союза писателей СССР
Реабилитированные в СССР
Татарские драматурги
Деятели культуры и искусства, репрессированные в СССР
Похороненные на Ново-Татарском кладбище